Eutheia är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Stephens 1830. Eutheia ingår i familjen glattbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Glattbaggar
Eutheia